През 2008 г. се проведе поредното издание на турнира Гран При.

Състезанието се състои между 11 и 19 октомври в Aberdeen Exhibition and Conference Centre (SECC) в Абърдийн. Квалификациите за турнира се провеждат между 22 септември и 25 септември 2008 г. в Pontin's Prestatyn.

В това издание на Гран При няма предварителна схема в основната част на турнира, а се тегли жребий след изиграването на всеки кръг.

Награден фонд 
Наградният фонд на турнира възлиза на £ 502 100
£ 75 000 за победителя
£ 35 000 за финалиста
£ 4000 за най-големия брейк на турнира
£ 20 000 за максимален брейк

Квалификационен кръг (9)

Първи кръг 
 Събота, 11 октомври – 14:00 ч.
 Джон Хигинс  5 – 0 Антъни Хамилтън 
 Джо Пери  5 – 3 Бари Хокинс 

 Събота, 11 октомври – 15:00 ч.
 Стивън Хендри  5 – 4 Дейвид Гилбърт 
 Нийл Робъртсън  4 – 5 Стив Дейвис 

 Неделя, 12 октомври – 17:00 ч.
 Марко Фу  5 – 2 Джими Мики 
 Марк Алън  1 – 5 Майкъл Холт 

 Неделя, 12 октомври – 21:00 ч.
 Греъм Дот*  срещу Джъд Тръмп 
 Райън Дей  5 – 4 Рики Уолдън 

 Понеделник, 13 октомври – 15:30 ч.
 Стивън Магуайър  1 – 5 Джейми Коуп 
 Дин Джънхуй  5 – 0 Джейми Бърнет 

 Понеделник, 13 октомври – 21:00 ч.
 Марк Селби  5 – 0 Андрю Хигинсън 
 Питър Ебдън  5 – 1 Simon Bedford 

 Вторник, 14 октомври – 15:30 ч.
 Рони О'Съливан  5 – 2 Лианг Уенбо 
 Алистър Картър  5 – 4 Дейв Харолд 

 Вторник, 14 октомври – 21:00 ч.
 Шон Мърфи (4)  3 – 5 Адриан Гънел 
 Марк Кинг (15)  3 – 5 Джон Парът 

* Греъм Дот се отказва поради заболяване!

Втори кръг 
Сряда, 15 октомври – 16:00 ч.
 Джон Хигинс  5 – 2 Стивън Хендри 
 Дин Джънхуй  5 – 2 Майкъл Холт 

Сряда, 15 октомври – 21:00 ч.
 Адриан Гънел  4 – 5 Стив Дейвис 
 Джъд Тръмп  5 – 2 Джо Пери 

Четвъртък, 16 октомври – 15:30 ч.
 Марко Фу  1 – 5 Рони О'Съливан 
 Джейми Коуп  5 – 4 Питър Ебдън 

Четвъртък, 16 октомври – 21:00 ч.
 Марк Селби  4 – 5 Райън Дей 
 Джон Парът  0 – 5 Алистър Картър

Четвърт финали 
Петък, 17 октомври – 15:30 ч.
 Джъд Тръмп  5 – 4 Рони О'Съливан 
 Стив Дейвис  3 – 5 Алистър Картър 

Петък, 17 октомври – 21:00 ч.
 Райън Дей  5 – 1 Джейми Коуп 
 Дин Джънхуй  3 – 5 Джон Хигинс

Полуфинали 
Събота, 18 октомври – 15:00 ч.

 Джъд Тръмп  4 – 6 Джон Хигинс 

Събота, 18 октомври – 21:30 ч.

 Алистър Картър  срещу Райън Дей

Финал

Сенчъри брейкове 

Гран При (снукър)
Снукър в Шотландия
Спорт в Абърдийн